Румплер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1817—1891) — германский ботаник.
 Румплер, Франц (1848—1922) — австрийский художник и педагог.
  (1872—1940) — австрийский конструктор автомобилей и самолётов.